China Open 2005 steht für:

 China Open 2005 (Badminton), Badmintonturnier
 China Open 2005 (Snooker), Snookerturnier
 China Open 2005 (Tennis), Tennisturnier